Abweichung oder Schwankung steht für:
 Messabweichung, Differenz zu einem Referenzwert
 Empirische Standardabweichung, statistische Kenngröße
 Verzerrung, Bias, in der Statistik die mittlere Abweichung einer Schätzung von dem zu schätzenden Wert, siehe Erwartungstreue
 im Rechtswesen das Abweichen zweier Gerichtsentscheidungen voneinander, siehe Divergenz (Recht)
 im Qualitätsmanagement der Pharmazie eine Abweichung von Qualitätskriterien, siehe Good Manufacturing Practice

Siehe auch:
 Zufällige Abweichung (Abweichungen bei wiederholten Messungen)
 Systematische Abweichung (durch wiederholte Messungen nicht erkennbare Abweichungen)
 Devianz (abweichendes Verhalten)
 Dissident (abweichende politische Einstellung)
 Digression (Begriffsklärung)
 Divergenz (Begriffsklärung)